Ташо Ангелов Ташев (14 февраля 1909, Дылбок-Извор, Пловдивский округ, Болгария — 21 августа 1997, София, Болгария) — болгарский биолог и врач-гастроэнтеролог.

Биография 
В 1930 году поступил на медицинский факультет Софийского университета, который он окончил в 1935 году. С 1936 года перешёл на преподавательскую карьеру. С 1936 по 1950 год он преподавал курсы повышения квалификации в Институте усовершенствования врачей, с 1950 года избран профессором данного института. В 1952 году был избран ректором данного института, данную должность он занимал вплоть до 1956 года. В 1956 году серьёзно заболел и лечился вплоть до 1960 года. В 1960 году выздоровел и вернулся в науку, где тут же был избран директором Института питания, одновременно с этим заведовал секцией патологии питания там же и работал вплоть до 1972 года. В 1972 году избран директором Центра гигиены и проработал вплоть до своей смерти.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены проблемам гастроэнтерологии и лечебного питания. Автор ряда монографий, руководств по рациональному и диетическому питанию, а также по гастроэнтерологии, а также книг, посвящённые этим же вопросам. Большинство книг переведены на иностранные языки.
 Предложил и ввёл в практику новые методы терапии ЖКТ.
 Провёл оригинальные исследования с целью изучения лечебного действия многих пищевых продуктов, в частности овощных и плодовых растений, на организм человека.
 Разработал научные основы лечебного питания.

Избранные сочинения 
 Клиническая диететика. 1966.

Членство в обществах 
 Иностранный член АМН СССР.
 Основатель и председатель Болгарского общества гастроэнтерологов.
 Член Болгарской АН.
 Член Европейского общества гастроэнтерологов.
 Член Чехословацкого медицинского общества имени Я. Пуркине.
 Член ряда других научных обществ.

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил

Ссылки 
 Биографические сведения.

Родившиеся в Болгарии
Умершие в Софии
Биологи по алфавиту
Врачи по алфавиту
Учёные по алфавиту
Биологи Болгарии
Врачи Болгарии
Гастроэнтерологи Болгарии
Академики Болгарской академии наук
Иностранные члены АМН СССР
Основатели Болгарского общества гастроэнтерологов
Председатели Болгарского общества гастроэнтерологов
Члены Европейского общества гастроэнтерологов
Члены Чехословацкого медицинского общества имени Я. Пуркине
Выпускники медицинского факультета Софийского университета